El término Lady Be Good puede deberse a:

 Lady Be Good, bombardero americano Blackburn B-24 Skua extraviado en Libia durante la Segunda Guerra Mundial.
 Lady Be Good, película de 1928
 Lady Be Good, película de 1941.